Масинди () 

 Масинди — город в Уганде, расположен в Западной области и является административным центром округа Масинди.
 Масинди — округ в Западной области Уганды.